El Torneig de Wimbledon de 1994 (o Obert de Wimbledon 1994) es va celebrar a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres (Regne Unit), des del 21 de juny al 5 de juliol de 1994. Es tracta de la 108a edició del Torneig de Wimbledon i del tercer Grand Slam de l'any 1994.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
 Pete Sampras (Campió)
 Michael Stich (1a ronda)
 Stefan Edberg (2a ronda)
 Goran Ivanisevic (Final)
 Jim Courier (2a ronda)
 Todd Martin (Semifinal)
 Boris Becker (Semifinal)
 Sergi Bruguera (4a ronda)
 Andrí Medvèdev (4a ronda)
 Michael Chang (Quarts de final)
 Petr Korda (2a ronda)
 Andre Agassi (4a ronda)
 Cedric Pioline (1a ronda)
 Marc Rosset (2a ronda)
 Ievgueni Kàfelnikov (3a ronda)
 Arnaud Boetsch (1a ronda)

Individual femení 
<li>  Steffi Graf (1a ronda)
<li>  Arantxa Sánchez Vicario (4a ronda)
<li>  Conchita Martínez (Campiona)
<li>  Martina Navrátilová (Final)
<li>  Jana Novotna (Quarts de final)
<li>  Kimiko Date (3a ronda)
<li> -
<li>  Natalia Zvereva (1a ronda)
<li>  Lindsay Davenport (Quarts de final)
<li>  Gabriela Sabatini (4a ronda)
<li>  Mary Joe Fernandez (3a ronda)
<li>  Anke Huber (2a ronda)
<li>  Zina Garrison-Jackson (Quarts de final)
<li>  Amanda Coetzer (4a ronda)
<li>  Sabine Hack (1a ronda)
<li>  Magdalena Maleeva (2a ronda)
<li>  Helena Sukova (4a ronda)

Enllaços externs 
 Web oficial del Torneig de Wimbledon

1994
Wimbledon